Mike Bryan e Jack Sock erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme a questa edizione. Mike ha fatto coppia con Bob Bryan, mentre Sock ha fatto coppia con Jackson Withrow, le due coppie si affrontano al terzo turno con la vittoria di Sock e Withrow che hanno poi perso nei quarti di finale contro Jamie Murray e Neal Skupski.

In finale Juan Sebastián Cabal e Robert Farah hanno sconfitto Marcel Granollers e Horacio Zeballos con il punteggio di 6-4, 7-5.

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (campioni)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (terzo turno)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (primo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (primo turno)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (secondo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (terzo turno)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (finale)

  Nikola Mektić /  Franko Škugor (secondo turno)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (terzo turno)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (primo turno)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (semifinali)
  Robin Haase /  Wesley Koolhof (terzo turno)
  Henri Kontinen /  John Peers (secondo turno)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (semifinali)
  Oliver Marach /  Jürgen Melzer (quarti di finale)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia, per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Maxime Cressy /  Keegan Smith (primo turno)
  Martin Damm /  Toby Kodat (secondo turno)
  Robert Galloway /  Nathaniel Lammons (primo turno)
  Evan King /  Hunter Reese (secondo turno)

  Thai-Son Kwiatkowski /  Noah Rubin (primo turno)
  Mitchell Krueger /  Tim Smyczek (primo turno)
  Nicholas Monroe /  Tennys Sandgren (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2019